Андрії́шин — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андріїшин Андрій Петрович (1986) — український спортсмен (лижні гонки, «Інва-спорт»).
 Андріїшин Валентин Олександрович — український науковець, педагог.
 Андріїшин Володимир Петрович (1959) — український журналіст, режисер.
 Андріїшин Йосиф (1939 —2003) — релігійний діяч, богослов.

Населені пункти 
 Андріїшин — колишній хутір, Топорівська волость, Сквирський повіт, Київська губернія.

Українські прізвища